Proletarsk může být:
 Proletarsk (město) – město v Rostovské oblasti v Ruské federaci
 Proletarsk (Lysyčansk) – část Lysyčansku v Luhanské oblasti na Ukrajině, do roku 1965 samostatné město
 Mehrobod – sídlo městského typu v Tádžikistánu nazývané do roku 2016 Proletarsk